Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 2020 był 68. sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Mistrzostwa początkowo miały składać się z ośmiu rajdów, ale ostatecznie odbyło się pięć. Spowodowane to było ogólnoświatową pandemią COVID-19, z której to powodu odwołano pięć rajdów.

W porównaniu do ubiegłego roku, w tym sezonie zmienił się system punktacji zawodników. Punkty były przyznawane pierwszym piętnastu zawodnikom (a nie dziesięciu jak do tej pory) w systemie: 30, 24, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Uległ zmianie także system punktacji za poszczególne dni – etapy rajdu. Teraz na koniec każdego dnia było premiowanych pierwszych pięciu zawodników (a nie siedmiu), w systemie 5, 4, 3, 2, 1.

Mistrzem Europy w sezonie 2020 został Rosjanin Aleksiej Łukjaniuk, który wygrał dwie eliminacje. Drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a trzecie Luksemburczyk Grégoire Munster.

Kalendarz 
Początkowo planowany kalendarz, w porównaniu do ubiegłego roku, miał nie ulec żadnym zmianom. W tym sezonie miało być rozegrane osiem rajdów, cztery na nawierzchni asfaltowej i cztery na szutrze, które miały wyłonić mistrza Europy. Jednak z powodu pandemii COVID-19 cztery rajdy odwołano, innym pozmieniano terminy, a pierwszy rajd rozegrano dopiero 24 lipca. Za Rajd Azorów rozegrano, już na kontynencie europejskim, Rally Fafe Montelongo, którego siedziba była na północy Portugalii.

Zespoły i ich załogi 
Poniższa lista obejmuje tylko zawodników zgłoszonych do rywalizacji w kategorii ERC startujących w najwyższej klasie RC2, samochodami najwyższej klasy mogącymi startować w rajdach ERC – R5.

Wyniki

Klasyfikacja końcowa RME 2020 
Kierowcy

Punkty w klasyfikacji generalnej ERC otrzymuje 15 pierwszych zawodników, którzy uczestniczą w programie ERC i w ukończą wyścig, punktowanie odbywa się według klucza:

Dodatkowo po każdym etapie (dniu) rajdu prowadzona jest osobna klasyfikacja, w której przyznawano punkty pierwszym pięciu zawodnikom, według klucza 5-4-3-2-1. W tabeli podano, które miejsce zajął zawodnik, a w indeksie górnym ile zdobył punktów za ukończenie poszczególnych etapów na punktowanym miejscu. Do końcowej klasyfikacji brano pod uwagę cztery z pięciu rajdów w sezonie, punkty za nieliczone występy ujęto w nawiasie.

Piloci

ERC  Teams

ERC 1 Junior

ERC-2

ERC-3

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw